Серге́й Дани́лин:
 Данилин, Сергей Алексеевич (1901—1978) — генерал-лейтенант-инженер, Герой Советского Союза.
 Данилин, Сергей Владимирович (1960—2021) — чемпион мира и Европы по санному спорту.
 Данилин, Сергей Николаевич (1948—2015) — советский кинорежиссер.